Anders Svensson, född 1975, är Konecranes VD och koncernchef. Innan han började på Konecranes arbetade han i nästan 15 år på Sandvik AB och ledde olika enheter, senast som ledare för den globala affärsenheten Sandvik rock processing solutions.

Referenser 
  

Män
Födda 1975
levande personer
Personer inom Finlands näringsliv under 2000-talet